Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2006 war das 52. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 11. Juni 2006 in Écully statt. Es war die 16. Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
In seinem fünften Endspiel in Serie musste der Belgier Patrick Niessen seine erste Niederlage einstecken. Neuer Titelträger wurde der Niederländer Henri Tilleman, der diesen Titel bereits 1997 in Brünn gewonnen hatte. Die beste Leistung im Turnier erzielte der Österreicher Arnim Kahofer, der zusammen mit dem Franzosen Louis Edelin Dritter wurde. Deutsche hatten sich nicht für die Finalrunde qualifiziert.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 47 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in der Vor-Qualifikation, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2006
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes
Écully